Grad u Danskoj:
 Ishøj, grad u regiji Hovedstaden

Općina u Danskoj:
 Ishøj (općina), općina u regiji Hovedstaden